Клавељина има више значења:

 Клавељина (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Клавељина (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику